В 1827 году были различные научные и технологические события, некоторые из которых представлены ниже.

События 
 Георг Ом опубликовал открытый им закон Ома.
 Издан Опыт написания истории Армянского царства. Хронологические рамки исследования охватывают более двадцати пяти веков.
 Вильям Эдвард Парри организовал одну из самых первых экспедиций на Северный полюс.
   8 января  основан Оахаканский институт искусств и наук.

Открытия 
 Одним из первых случайных процессов в физике стало изученное Робертом Броуном под микроскопом хаотическое движение цветочной пыльцы, плававшей в воде («броуновское движение»).

Премии и награды 
 Медаль Копли — Уильям Праут,  ()

Родились 
 13 января — Николай Бекетов, один из основоположников физической химии и химической динамики, заложил основы принципа алюминотермии (умер в 1911 году).
 14 января — Пётр Петро́вич Семёнов-Тян-Ша́нский, русский географ, ботаник, статистик и общественный деятель.
 16 марта — Бабухин, Александр Иванович, русский гистолог и физиолог.
 5 апреля — Листер, Джозеф, английский хирург (умер в 1912 году).
 10 июня — Адольф Вармунд, австрийский и немецкий востоковед и педагог.
 19 июня — Карл Кристиан Энгстрём, шведский инженер-конструктор, изобретатель (умер 1916).
 17 июля — Абель, Фредерик Август, английский химик (умер в 1902 году).
 4 августа — Йозеф Грубер, австрийский отолог, профессор Венского университета; доктор медицины (умер в 1900 году).

Скончались 
 5 марта — Вольта, Алесандро, итальянский физик и физиолог, один из основоположников учения об электричестве (родился в 1745 году).
 5 марта — Пьер-Симон Лаплас, французский математик, механик, физик и астроном; известен работами в области небесной механики, дифференциальных уравнений, один из создателей теории вероятностей.
 2 апреля — Людвиг Генрих Боянус, немецкий естествоиспытатель, анатом и зоолог, один из зачинателей ветеринарии и ветеринарного образования в Литве (родился в 1776 году).

См. также

Примечания